Kosák může být:

 nářeční a expresivní označení kosa - drozdovitého ptáka
 valašské nářeční pojmenování pro srp

příjmení osob
ženský tvar
 Eva Kosáková – malířka

Externí odkazy